Эдриан Делано Дэнтли (; родился 28 февраля 1956 года в Вашингтон, Округ Колумбия, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации 15 сезонов, 7 из которых провёл в «Юта Джаз». Дэнтли был включён Зал славы баскетбола в 2008 году. В 2010 году, в связи с болезнью Джорджа Карла, исполнял обязанности главного тренера команды «Денвер Наггетс».

Карьера в НБА 
На драфте 1976 года Дантли был выбран под 6 общим номером командой «Баффало Брейвз». В своем дебютном сезоне он стал новичком года НБА. Перед началом сезона 1977/78 «Брейвз» обменяли его в «Индиану Пэйсерс», где он провел 23 игры, после чего был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» в котором и провёл остаток сезона. Перед сезоном 1979/80 его обменяли в «Юту Джаз».

В Юте Дантли достиг пика своей карьеры, дважды становился лидером чемпионата по набранным очкам (в 1981 и 1984 годах). С 1981 года по 1984 год он в среднем набирал более 30 очков за игру . За 7 сезонов выступлений в «Джаз» он 6 раз участвовал в матче всех звёзд НБА и дважды включался во вторую сборную всех звёзд.

21 августа 1986 года его обменяли в Детройт Пистонс в обмен на атакующего защитника Келли Трипучк и центрового Кента Бенсона.

5 февраля 1989 года, в середине сезона, его обменяли в «Даллас Маверикс». В сезоне 1989-90 годов он набирал в среднем 14,7 очка в 45 играх в составе «Даллас Маверикс», а затем пропустил два последних месяца из-за перелома ноги. 2 апреля 1991 года, пропустив большую часть сезона, он в качестве свободного агента подписал контракт с «Милуоки Бакс», где сыграл 13 игр (3 в плей-офф). 18 сентября 1991 года Дэнтли подписал контракт с итальянской командой Breeze Arese на сезон 1991-92 годов. Он набирал в среднем 26,7 очка за игру.

В 2008 году Дэнтли был включён в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола
 1976 Oscar Robertson Trophy
 UltimateNBA.com Playerfile: Adrian Dantley 

Родившиеся в Вашингтоне
Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола